Риоха:

Риоха — автономное сообщество на севере Испании.
Риоха — провинция региона Сан-Мартин в Перу.
Риоха — вина из региона Риоха, Испания.